Michail Ivanovič Rostovcev – storico russo
 Pavel Rostovcev – ex biatleta russo
 Sergej Rostovcev – pistard e ciclista su strada russo